Ві́льям Ні́колсон () — англійське та шотландське ім'я та прізвище.

Відомі носії:
  (; 1753—1815) — англійський хімік, натурфілософ, перекладач, дослідник.
 Вільям Ніколсон (; 1872—1949) — англійський художник, графік і дитячий письменник.
 ; (;  1948) — англійський сценарист, романіст.